Ambrosia
 Ambrosia, növénynemzetség, melybe a parlagfűfajok tartoznak
 Ambrosia, brit dzsessz-zenekar
 193 Ambrosia, kisbolygó
Ambrózia
 Ambrózia, a görög mítoszokban az istenek étke
 Ambrózia, anyakönyvezhető magyar utónév